Ієрофей (Лобачевський) (1783—1871) — церковний діяч, викладач, єпископ Острозький, вікарій Волинський, архимандрит Дерманського Свято-Троїцького монастиря.
 Лобачевський Микола Іванович (1792—1856) — російський математик, творець неевклідової геометрії, діяч університетської освіти та народної просвіти.
 Лобачевський Олексій Іванович (1794—1870) — ад'юнкт технології Казанського університету.

 1858 Лобачевський
 Лобачевський (кратер)
 Лобачевський — хутір в Нехаєвському районі Волгоградської області РФ.